Kim (김), stavas även gim, är koreanska ordet för ätbart sjögräs. Japansk motsvarighet är nori.

Historia
Den tidigaste redovisningen av kim finns i Samguk Yusa (hangul: 삼국유사, hanja: 三國遺事), historiska dokument som beskriver Korea från 57 f.Kr. till 668 e.Kr.

Mat och dryck i Korea
WP:Projekt Korea